Schloss Matzdorf steht für:
 Schloss Matzdorf (Niederschlesien) in Maciejowiec, ehemals Matzdorf im Landkreis Löwenberg in Schlesien, heute Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Lubomierz
 Schloss Matzdorf (Pommern) in Maciejewo (Maszewo), ehemals Matzdorf im Landkreis Cammin in Pommern, heute Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Maszewo
 Schloss Matzdorf (Oppeln) in Maciejów (Kluczbork), ehemals Matzdorf im Landkreis Kreuzburg O.S., heute Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Kluczbork in der Woiwodschaft Opole

Siehe auch:
 Herrenhaus Matzdorf in Maciejowiec, ehemals Matzdorf im Landkreis Löwenberg in Schlesien, heute Ortsteil der Gemeinde Lubomierz